Monastero di Santa Maria Assunta, a Bellinzona
Monastero di Santa Maria Assunta, a Cairate
Monastero di Santa Maria Assunta, a Castione dei Marchesi, frazione di Fidenza
Monastero di Santa Maria Assunta, a Vigevano